William Haile kan syfta på:

 William Haile (Mississippipolitiker)
 William Haile (New Hampshirepolitiker)